Argyle är diamantliknande mönster som bland annat ofta återfinns på sockor och strumpor, speciellt herrsockor. 

Det kan även syfta på följande platser:

USA 

 Argyle (ort i USA, Georgia), Clinch County, 
 Argyle (ort i USA, Missouri), Osage County, 
 Argyle (ort i USA, Texas), Denton County, 
 Argyle (ort i USA, Maine), Penobscot County, 
 Argyle (ort i USA, Minnesota), Marshall County, 
 Argyle (ort i USA, New York), Washington County, 
 Argyle (ort i USA, Wisconsin), Lafayette County, 

Robotskapade USAförgreningar